Објект има више значења:

 Објект (психоанализа)
 Лажни објекти, војни термин
 Објект (математика), апстрактни објект
 Објекат (реченични члан)
 Објекат (рачунарство)